Unforgettable kan henvise til:

 Unforgettable (Nat King Cole-album) 
 Unforgettable (sang)
 Unforgettable (tv-serie)
 Unforgettable (film fra 1996) – instrueret af John Dahl